Nikolaï Prjevalski
Cheval de Przewalski
Gazelle Przewalski
Rougequeue de Przewalski
Bruselin de Przewalski
Gerbille de Przewalski